Abbaye de Savigny désigne deux abbayes cisterciennes françaises à l'état de vestiges :
 abbaye de la Sainte-Trinité, de Savigny-le-Vieux dans la Manche ;
 abbaye Saint-Martin, de Savigny dans le Rhône.

Homonymie d'abbayes